103-й выпуск Джиро д’Италия — шоссейного гранд-тура по дорогам Италии. Гонка пройдёт с 3 по 25 октября 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020. Старт соревнования состоялся в Монреале, а финиш в Милане.

Изначально Джира должна была пройти с 9 по 31 мая 2020 года. Старт планировалось провести в Будапеште (Венгрия). Это было бы 14-м разом, когда Джиро стартовала за пределами Италии и впервые в Венгрии.

В конце февраля проведений гонки было поставлено под сомнение из-за пандемии COVID-19 в Италии и в марте 2020 года она была отложена, как и другие гонки в в Италии. 5 мая UCI объявил, что Джиро будет проходить с 3 по 25 октября.

Участники 
В Джиро д’Италия 2020 будет участвовать 22 команд. Все девятнадцать команд UCI WorldTeam имеют право и обязаны участвовать в гонке. Кроме того, для участия в мероприятии были приглашены три UCI ProTeam, которые были объявлены 16 января 2020 года.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Джиро д’Италия 2020 на FirstCycling
 
 
 

Спорт в Венгрии в 2020 году
Спорт в Италии в 2020 году